Podgrađe – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie bośniacko-podrińskim, w gminie Foča-Ustikolina
 Podgrađe – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Gornji Vakuf-Uskoplje
 Podgrađe – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Nevesinje

 Podgrađe – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, w gminie Marija Bistrica
 Podgrađe – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w mieście Omiš
 Podgrađe – wieś we wschodniej Chorwacji, w Sremie, w żupanii vukowarsko-srijemskiej, w Nijemci
 Podgrađe – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w mieście Benkovac
 Podgrađe Podokićko – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w mieście Samobor